Magda Genuin (ur. 17 czerwca 1979 r. w Agordo) – włoska biegaczka narciarska, reprezentantka klubu C.S. Esercito.

Jej najlepszym indywidualnym wynikiem olimpijskim jest 5. miejsce w sprincie stylem klasycznym na igrzyskach olimpijskich w Vancouver. Podczas mistrzostw świata w Sapporo zajęła 12. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym co jest jej największym indywidualnym osiągnięciem na mistrzostwach świata. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2008/2009, kiedy to zajęła 21. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu była siódma. Po sezonie 2010/2011 postanowiła zakończyć karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 78.
 sezon 2001/2002: 52.
 sezon 2002/2003: 70.
 sezon 2003/2004: 50.
 sezon 2004/2005: 86.
 sezon 2005/2006: 62. 
 sezon 2006/2007: 48.
 sezon 2007/2008: 29. 
 sezon 2008/2009: 21. 
 sezon 2009/2010: 28.
 sezon 2010/2011: 27.

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u

Przypisy 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1979
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy